Chris Pontius – personaggio televisivo statunitense
 Chris Pontius – ex calciatore statunitense
 Paulus Pontius – incisore fiammingo